Circus Circus eller Circus Cirkus kan syfta på:
Circus Circus Las Vegas, ett kasino i Paradise, Nevada i USA.
Circus Circus Reno, ett kasino i Reno, Nevada i USA.
Circus Circus Enterprises, ett amerikanskt kasinoföretag som bytte namn till Mandalay Resort Group (ingår idag i MGM Resorts International).
Circus Cirkus, ett musikalbum från Peter LeMarc.